Franz Egon von Fürstenberg kan syfta på:

* Franz Egon von Fürstenberg-Heiligenberg (1626–1682), tysk kyrkoman, furstärkebiskop av Strassburg
 Franz Egon von Fürstenberg (1702–1761), tysk kyrkoman, domdekan och generalvikarie i Münster
 Franz Egon von Fürstenberg (1737–1825), tysk kyrkoman, furstbiskop av Hildesheim och Paderborn
 Franz Egon von Fürstenberg-Stammheim (1797–1859), tysk godsägare och politiker
 Franz Egon von Fürstenberg-Herdringen (1818–1902), tysk godsägare och politiker